Tête Noire peut désigner :
 la Tête Noire, un sommet d'Italie situé dans les régions du Piémont et de la Vallée d'Aoste, dans le massif du Mont-Rose ;
 la Tête Noire, un sommet de France situé en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc ;
 la Tête Noire, un sommet de France situé en Haute-Savoie, dans le massif des Bornes ;
 la Tête Noire, un sommet de France situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le massif des Trois-Évêchés ;
 la Tête Noire, un sommet de Suisse situé dans le canton du Valais, dans le massif des Diablerets ;
 la Tête Noire, un sommet de Suisse situé dans le canton du Valais, dans les Alpes pennines, dans le val des Dix.

Voir aussi 
 Têtes Noires